Schlaupitz ist der Name von:

 Słupice, Ortschaft in der Gmina Łagiewniki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Słupice, Ortschaft in der Gmina Pakosławice, Woiwodschaft Oppeln, Polen
Schloss Schlaupitz, Schlossruine in Słupice, Gmina Łagiewniki